Seghers ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Seghers (1900–1983), deutsche Schriftstellerin
 Charles Jean Seghers (1839–1886), US-amerikanischer Missionar
 Daniel Seghers (1590–1661), flämischer Maler
 Gerard Seghers (1591–1651), flämischer Maler
 Hercules Pieterszoon Seghers (1590–1638), niederländischer Maler
 Jan Seghers, Pseudonym von Matthias Altenburg (* 1958), deutscher Schriftsteller
 Jean Seghers (fl. 1920), belgischer Geher

Siehe auch:
 Seegers
 Segers